Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 Polskie Towarzystwo Statystyczne
 Pure Type Systems
 PTS – rosyjski gąsienicowy transporter pływający
 pts – peseta hiszpańska